Hieronder staat een lijst van vliegvelden in Indonesië gerangschikt op plaats:

Externe links 
 Vliegvelden in Indonesië:
 Great Circle Mapper
 FallingRain.com
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data
 A-Z World Airports Online
 World Airport Codes

 
Indonesië
Vliegvelden